Кирби Хауэлл-Баптист (, ) — британская актриса, регулярно снимается в сериалах, таких как «По-собачьи» (2017), «Убивая Еву» (2018), «Почему женщины убивают» (2019), также сыграла в новом сериале от Netflix «Песочный человек».

Карьера 
Кирби начала актёрскую карьеру с 2008 года, выступала в театре Анны Шер. Часто приглашалась на повторяющиеся роли в сериалах, в 2018 году Хауэлл-Баптист сыграла роль Елены в первом сезоне сериала от BBC America «Убивая Еву». Играет роль Саши Бакстер в комедийно-драматическом сериале от HBO «Барри». В 2016 снялась в сериале от Netflix «Любовь», в 2021 снялась в фильме от Disney «Круэлла» в роли Аниты Дарлинг.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры Великобритании